Betula kan avse:

 Betula – ett växtsläkte med cirka 35 arter i familjen björkväxter, se björkar
 Betula (fartyg) – ett fartyg